Корнешты:

 Корнешты — город в Унгенском районе Молдавии.
 Корнешты — село в Хынчештском районе Молдавии.
 Корнешты — село в Хотинском районе Черновицкой области Украины.